L'équipe première du FC Barcelone a eu un total de 60 entraîneurs au cours de son histoire. Jusqu'en 1917, le club n'a pas d'entraîneur officiel. En effet, jusque dans les années 1910, il est habituel que les équipes n'aient pas d'entraîneur. Les entraînements sont autogérés par les joueurs. Le premier entraîneur est l'Anglais John Barrow qui dirige l'équipe pendant 17 matchs en 1917. 

La plupart des entraîneurs du FC Barcelone sont étrangers, sur 60 entraîneurs seuls 30 sont de nationalité espagnole, dont 18 sont catalans. Dans la plupart des cas, les entraîneurs espagnols sont d'anciens joueurs du club qui accèdent au poste à la suite du limogeage de l'entraîneur en poste. Seuls sept entraîneurs espagnols n'ont pas été joueurs du club auparavant : Enric Rabassa, Enrique Orizaola, Vicente Sasot, Laureano Ruiz, Luis Aragonés, Lorenzo Serra Ferrer et Quique Setién.

Les nationalités les plus représentées parmi les entraîneurs étrangers du Barça sont l'anglaise (8 entraîneurs), la néerlandaise (5), l'argentine (4) et la hongroise (3). Le club a aussi eu deux entraîneurs allemands, deux Serbes, deux Français (en comptant le franco-argentin Helenio Herrera), un Autrichien, un Slovaque, un Irlandais, un Italien et un Uruguayen. Il n'y a eu que cinq entraîneurs non-européens : quatre Argentins (Helenio Herrera, Roque Olsen, César Luis Menotti et Gerardo Martino) et un Uruguayen (Enrique Fernández Viola).

L'entraîneur qui est resté le plus longtemps en poste est Johan Cruijff. Il est resté huit ans sur le banc entre 1988 et 1996. Cruijff est aussi l'entraîneur qui a coaché le plus de matches du Barça (430), et le deuxième qui a remporté le plus de titres après Pep Guardiola (11 titres, trois de moins que Guardiola). Le deuxième entraîneur à être resté le plus longtemps en poste est l'Anglais Jack Greenwell qui dirigea l'équipe à deux époques distinctes (1917-1923, puis 1931-1933). Le troisième entraîneur qui a coaché le plus de matches du Barça derrière Cruijff et Guardiola, est Rinus Michels qui entraîne l'équipe entre 1971 et 1975, puis entre 1976 et 1978.

Liste chronologique des entraîneurs 

Voici la liste chronologique de tous les entraîneurs de l'équipe première du FC Barcelone en matchs officiels.

 Mis à jour le . 
 Les matchs coachés par Jordi Roura sont comptabilisés lorsque Tito Vilanova était absent.

Plus grand nombre de matchs coachés 
Tableau des 10 entraîneurs ayant coaché le plus de matchs matchs au FC Barcelone :

Mis à jour le .

Entraîneurs les plus titrés 
Tableau des entraîneurs ayant au moins 5 titres avec le FC Barcelone

Entraîneurs par nationalité 
  30 : Romà Forns, José Planas, Ramon Guzmán, Josep Samitier, Ramon Llorens, Domènec Balmanya, Enric Rabassa, Luis Miró, Josep Gonzalvo, Salvador Artigas, Josep Seguer, Joaquim Rifé, Juan José Nogués, Vicente Sasot, Enrique Orizaola, Laureano Ruiz, César Rodríguez, Jesús Antonio de la Cruz, José Luis Romero, Luis Aragonés, Carles Rexach, Lorenzo Serra Ferrer, Josep Guardiola, Tito Vilanova, Jordi Roura, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién, Sergi Barjuan et Xavi Hernández.
  8 : John Barrow, Jack Greenwell, Alf Spouncer, Ralph Kirby, James Bellamy, Vic Buckingham, Terry Venables et Bobby Robson. 
  5 : Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis van Gaal, Frank Rijkaard et Ronald Koeman.
  4 : Helenio Herrera, Roque Olsen, César Luis Menotti et Gerardo Martino.
  3 : Jesza Poszony, Franz Platko et Laszlo Kubala. 
  2 : Hennes Weisweiler et Udo Lattek.
  2 : Ljubiša Broćić et Radomir Antić.
  1 : Richard Domby
  1 : Ferdinand Daucik
  1 : Lucien Muller
  1 : Patrick O'Connell
  1 : Sandro Puppo
  1 : Enrique Fernández

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 FC Barcelone

Lien externe 
  Site officiel du FC Barcelone

FC Barcelone (football)